Prangli kan syfta på följande platser:

Estland 

 Prangli, Põlvamaa, en by i Kanepi kommun i landskapet Põlvamaa, 
 Vrangö (, ), en ö i Viimsi kommun i landskapet Harjumaa,